Gropsköldlöss (Asterolecaniidae) är en familj av insekter. Gropsköldlöss ingår i ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

 
Halvvingar